La Avenida Flushing puede referirse a:

 Avenida Flushing (línea Crosstown), estación del Metro de Nueva York.
 Avenida Flushing (línea Jamaica), estación del Metro de Nueva York.
 Flushing–Calle Main (línea Flushing), estación del Metro de Nueva York.

Estaciones del Metro de Nueva York